Arvid Rutger Fredriksson Posse (1820-1901) – politico svedese
 Erik Fredriksson (1943) – ex arbitro di calcio svedese
 Erik Algot Fredriksson (1885-1930) – tiratore di fune svedese
 Gert Fredriksson (1919-2006) – canoista svedese
 Marie Fredriksson (1958-2019) – cantante e pittrice svedese
 Mathias Fredriksson (1973) – ex fondista svedese; fratello del fondista Thobias
 Patrik Fredriksson (1973) – ex tennista svedese
 Robin Fredriksson – compositore e produttore discografico del duo svedese Mattman & Robin
 Saga Fredriksson (1994) – calciatrice svedese
 Stig Fredriksson (1956) – ex calciatore svedese
 Thobias Fredriksson (1975) – ex fondista svedese; fratello del fondista Mathias